Il singolare  del Gastein Ladies 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Andrea Petković era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Alizé Cornet.

Julia Görges ha battuto in finale Timea Bacsinszky 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Andrea Petković (secondo turno)
  Timea Bacsinszky  (finale)
  Anabel Medina Garrigues (primo turno)
  Klára Zakopalová (primo turno)

  Sybille Bammer (primo turno)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
  Tathiana Garbin (secondo turno)
  Anastasija Sevastova (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Gastein Ladies 2010